Сляжево — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, в северной части района, в лесной местности.

Уличная сеть не развита.

История 
 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии. В июне 1943 года деревни Сталинского сельсовета, в том числе Сляжево, сожжены фашистами. 

До 1995 года деревня входила в Томсинский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Томсинской волости.

В 2010 году Томсинская волость, вместе с Сляжево и другими населёнными пунктами, была влита в состав нового муниципального образования «сельское поселение Себежское».

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в 7 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 

Подходит автомобильная дорога общего пользования местного значения «Ермолова Гора — Сляжино» (идентификационный номер 58-254-870 ОП МП 58Н-035), протяжённостью 5,25 км.

Примечания

Ссылки 
  Сляжево на Викимапии

Населённые пункты Себежского района